Бросса́р  — географическое название или фамилия:

Топоним 
 Броссар — город в Квебеке.
 Броссар — Ла-Прери — федеральный избирательный округ, к которому относится город Броссар.
 Ле-Броссар — посёлок во французской коммуне Сент-Иньи-де-Вер, в Роне.

Фамилия 
 Броссар, Жорж (1940—2019) — канадский энтомолог, писатель-натуралист, популяризатор энтомологии, основатель Монреальского инсектария.
 Броссар, Жак (род. 1933) — канадский писатель, юрист и дипломат.
 Броссар, Жак (род. 1941) — французский политик.
 Броссар, Изабелла (род. 1969) — канадская актриса.
 Броссар, Николь (род. 1943) — канадская писательница, поэтесса и сценаристка.
 Броссар, Себастьян де (1655—1730) — французский композитор, историк и теоретик музыки, капельмейстер, эрудит и библиофил.

Предприятие 
 Brossard — французское предприятие пищевой промышленности.

См. также 
 Бруссар